SL, sl o .sl pueden referirse a:

 Esloveno, idioma eslavo (según su código ISO 639-1).
 Espacio logarítmico simétrico ("Symmetric Logspace" en inglés), una clase de complejidad.
Largo estándar ("standard length" en inglés), longitud, de un pez estudiado.
 Mercedes-Benz Clase SL, modelo de vehículo de Mercedes-Benz.
 Nivel Estándar ("Standard Level" en inglés), un nivel de dificultad de los cursos del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional.
 Scientific Linux, una distribución Linux.
 Second Life, un mundo virtual computarizado.
 Sendero Luminoso, organización terrorista del Perú.
 Sensu lato ("en sentido amplio" en latín), indicación para utilizar la acepción más amplia de un término.
 Sierra Leona, país de África (SL es su código ISO 3166-1 alfa-2 y .sl su dominio de nivel superior geográfico).
 Sine loco ("Sin lugar" en latín), indicación bibliográfica que se aplica a libros cuyo lugar de publicación se desconoce.
 Sociedad Limitada, un tipo de sociedad mercantil.
 Sri Lanka, país de Asia.
 Software Libre, denominación del software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido.
 SL (lenguaje de programación), lenguaje diseñado para ayudar a la formación profesional de estudiantes de informática.
 Serie Latinoamericana, evento deportivo de béisbol disputado por los equipos campeones de las ligas invernales profesionales que conforman la Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional (ALBP): Colombia (LCBP), México (LIV), Nicaragua (LBPN) y Panamá (LPBP).

Siglas